Un évènement de Bond est un phénomène de transport par radeaux de glace () dans l'Atlantique Nord. Ces évènements sont probablement en lien avec les fluctuations climatiques de l'Holocène. Huit évènements de cette nature ont été consignés. On pensait auparavant qu'ils présentaient un quasi-cycle de  mais, désormais, la durée de ce cycle est ramenée à environ .

Les évènements de Bond sont, à l'Holocène, les équivalents des évènements de Dansgaard–Oeschger du Pléistocène.

Définition et historique 
Gerard C. Bond, du Lamont-Doherty Earth Observatory de l'Université Columbia, fut l'auteur principal d'un article en 1997, dans lequel il posait la théorie de l'existence d'un cycle climatique de  à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène. L'hypothèse était principalement fondée sur l'étude de traceurs pétrologiques dans des carottes prélevées dans les fonds marins de l'océan Atlantique Nord. Des travaux plus récents sur ces marqueurs montrent que le cycle climatique n'est pas vraiment confirmé, et la période de  serait un artefact statistique. Avec la publication de la chronologie  (GICC05) (chronologie des couches glaciaires profondes du Groenland 2005), obtenue grâce aux carottes de glace du site NGRIP, il devint clair que les évènements de Dansgaard–Oeschger ne présentaient pas non plus un tel cycle.

Les évènements de transport par radeaux de glace dans l'Atlantique Nord sont en corrélation avec les épisodes d'abaissement des niveaux des lacs de la région Mid-Atlantic aux États-Unis, avec l'affaiblissement de la mousson asiatique il y au moins , et corrélés avec la plupart des évènements d'aridification au Moyen-Orient depuis  (évènement de Heinrich et de Bond).

Pour des raisons non élucidées, le seul évènement de Bond à l'Holocène ayant un signal clair dans les carottes de glace du Groenland est l'événement climatique de 8200 BP.

Liste 
Les évènements de Bond  ; certains correspondent à des périodes de refroidissement tandis que d'autres coïncident avec des phénomènes d'aridification de certaines régions.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Évènement de Heinrich
 Événement climatique de 8200 BP
 Événement climatique de 5900 BP
 Événement climatique de 4200 BP

Climat
Climatologie
Paléoclimatologie